Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh) – singolo di Lumidee del 2003, dall'album Almost Famous
 Never Leave You – singolo di Tinchy Stryder del 2008, dall'album Catch 22
 Les collines (Never Leave You) – singolo di Alizée del 2010, dall'album Une enfant du siècle